est la formule brute de plusieurs isomères.

 Composé aromatique
 Chlorotoluène :
 1-chloro-2-méthylbenzène, numéro CAS 
 1-chloro-3-méthylbenzène, numéro CAS 
 1-chloro-4-méthylbenzène, numéro CAS 
 chlorure de benzyle, numéro CAS 

 Composé bicyclique
 1-chloro-bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diène, numéro CAS 
 2-chloro-bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diène, numéro CAS 
 7-chloro-bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diène, numéro CAS 
 5-chloro-bicyclo[3.2.0]hepta-2,6-diène, numéro CAS 
 1-chloro-2-méthyl-bicyclo[2.2.0]hexa-2,5-diène, numéro CAS 
 1-chloro-spiro[2.4]hepta-4,6diène, numéro CAS 
 1-chloro-bicyclo[4.1.0]hepta-1,3-diène, numéro CAS 
 2-chloro-bicyclo[4.1.0]hepta-1,3-diène, numéro CAS 
 3-chloro-bicyclo[4.1.0]hepta-1,3-diène, numéro CAS 
 4-chloro-bicyclo[4.1.0]hepta-1,3-diène, numéro CAS 
 5-chloro-bicyclo[4.1.0]hepta-1,3-diène, numéro CAS 
 6-chloro-bicyclo[4.1.0]hepta-1,3-diène, numéro CAS 
 7-chloro-bicyclo[4.1.0]hepta-1,3-diène, numéro CAS 
 1-chloro-bicyclo[4.1.0]hepta-2,4-diène, numéro CAS 
 2-chloro-bicyclo[4.1.0]hepta-2,4-diène, numéro CAS 
 3-chloro-bicyclo[4.1.0]hepta-2,4-diène, numéro CAS 
 7-chloro-bicyclo[4.1.0]hepta-2,4-diène, numéro CAS 
 1-chloro-bicyclo[4.1.0]hepta-2,6(1)-diène, numéro CAS 
 2-chloro-bicyclo[4.1.0]hepta-2,6(1)-diène, numéro CAS 
 3-chloro-bicyclo[4.1.0]hepta-2,6(1)-diène, numéro CAS 
 4-chloro-bicyclo[4.1.0]hepta-2,6(1)-diène, numéro CAS 
 5-chloro-bicyclo[4.1.0]hepta-2,6(1)-diène, numéro CAS 
 6-chloro-bicyclo[4.1.0]hepta-2,6(1)-diène, numéro CAS 
 7-chloro-bicyclo[4.1.0]hepta-2,6(1)-diène, numéro CAS 

 Cycloheptatriène
 1-chloro-1,3,5-cycloheptatriène, numéro CAS 
 2-chloro-1,3,5-cycloheptatriène, numéro CAS 
 3-chloro-1,3,5-cycloheptatriène, numéro CAS 
 7-chloro-1,3,5-cycloheptatriène, numéro CAS